

Anno 
 833 o 833 a.C.

Codici 
 833 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatorio Astronomico de Mercedes, di Buenos Aires, in Argentina

Matematica 
833 – numero